Alvaro de los Rios (1580 - Madrid, 1623), compositor espanyol del Renaixement 
 Antonio de Ríos Rosas (Ronda, 1812 — Madrid, 1873), jurista i polític espanyol 
 Blanca de los Ríos Nostench (Sevilla, 1859 – Madrid, 1956), escriptora i pintora espanyola 
 Cassandra Rios o Odete Rios (São Paulo, 1932-2002), escriptora brasilera de ficció, misteri i principalment d'eròtica
 Conchi Ríos (Múrcia, 1991), torera espanyola 
 David Ríos Insua (Madrid, 1964), matemàtic espanyol 
 Efraín Ríos Montt (Huehuetenango, Guatemala, 1926), militar i polític guatemalenc, President de Guatemala de facto (1982 -83)
 Facundo de los Ríos Portilla (Laredo, Cantàbria, 1832 - València, 1898), advocat i polític espanyol, diputat a Corts durant el sexenni democràtic
 Fernando de los Ríos Urruti (Ronda, província de Màlaga, 1879 - Nova York, 1949), polític, dirigent i ideòleg socialista
 Isabel Ríos García, professora del Departament d'Educació de la Universitat Jaume I i de didàctica de la Llengua i la Literatura a l'UJI
 Jordi Ríos i Gravalosa (Vilanova i la Geltrú, 1970), actor i periodista català
 Josep Rios Chinesta (Carcaixent, 1855 - 1935), mestre d'obra valencià
 José Ríos (Ademús, País Valencià, ? – Cullera, 1777), sacerdot, col·leccionista d'antiguitats i escriptor 
 José Amador de los Ríos y Serrano (Baena, 1818 - Sevilla, 1878), historiador de l'art, crític literari i arqueòleg espanyol
 José María Ríos García (Saragossa, 1910 — Alacant, 1999), enginyer i acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències d'Espanya
 Juan Antonio Ríos Morales (Cañete, 1888 - Santiago de Xile, 1946), advocat i polític xilè 
 Juan Bautista Ríos Martínez (Borriana, 1924), agricultor i polític valencià 
 Julio Ríos Gallego (Cali, 1973), enginyer civil, conferenciant, tutor, professor de matemàtica i física colombià
 Lágrima Ríos (1924 - Montevideo, 2006), cantant uruguaiana d'ascendència africana 
 Marcelo Ríos (Santiago de Xile, 1975), tennista xilè 
 Melanie Rios (Medellín, 1991), actriu pornogràfica colombiana 
 Miguel Ríos (Granada, 1944), cantant de rock espanyol 
 Paz Ríos Nasarre (Sales Altes, Huesca, 1967), escriptora, investigadora i professora aragonesa 
 Província de Los Ríos, província de l'Equador 
 Regió de Los Ríos, regió de Xile 
 Roberto Ríos Patus (Bilbao, 1971), futbolista basc que va jugar al Betis i l'Athletic de Bilbao 
 Sergi de los Ríos i Martínez (Tarragona, 1969), economista i polític català, diputat al Parlament de Catalunya 
 Sixto Ríos García

 Vicent Ríos Enrique (Borriana, Plana Baixa, 1842 - València, 1900), mestre fonedor 
 Victoriano Ríos Pérez (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, 1930), membre de Coalició Canària i senador
 Waldo de los Ríos